Junge Garde steht für:

 Einen Teil der Kaiserlichen Garde Napoleons
 Einen festen Begriff der sozialistischen und kommunistischen Arbeiterjugendbewegung, der auf den Refrain des Liedes Dem Morgenrot entgegen (Refrain (wiederholt): Wir sind die junge Garde des Proletariats, Text von Heinrich Eildermann 1907) zurückgeht (Lieblingslied von Erich Honecker)
 Die junge Garde (1906), von 1906 bis 1908 herausgegebene Zeitung des Verbandes junger Arbeiter Deutschlands
 Die junge Garde (1918), ab 1918 herausgegebene Zeitung der Freien Sozialistischen Jugend (FSJ) und anschließend Organ des Kommunistischen Jugendverbands Deutschlands

 Junge Garde (Komsomol), sowjetische Jugendbewegung
 Die junge Garde (Roman), bekanntester Roman des Alexander Fadejew (deutsche Erstausgabe: Volk und Welt, Berlin 1949)
 Die junge Garde (Film), sowjetischer Film von 1948 nach dem Roman von Fadejew
 Die Junge Garde (Schiff) war ein Fischverarbeitungsschiff mit der Kennnummer ROS 317 im VEK Rostocker Hochseefischerei

 Das Freilichttheater Junge Garde, ehemals offizieller Name der Freilichtbühne Großer Garten in Dresden, die im Volksmund noch Junge Garde genannt wird

 Molodaja Gwardija, eine der Naschi ähnliche russische Jugendorganisation mit politischen Zielen
 Molodaja Gwardija (Verlag), ein sowjetischer Verlag
 Molodaja Gwardija (Zeitschrift), eine sowjetische Zeitschrift
Siehe auch:
 Jonge Garde